Archilochus (dichter), een dichter uit de Griekse oudheid.
Archilochus (geslacht), een geslacht van de kolibries.